Der Pot Black 1984 war ein Snooker-Einladungsturnier im Rahmen der Saison 1983/84. Das Turnier wurde vom 28. bis zum 30. Dezember 1983 in den Pebble Mill Studios im englischen Birmingham ausgetragen. Terry Griffiths konnte mit einem Finalsieg über John Spencer seinen ersten Titel beim Pot Black gewinnen. Das höchste Break ist unbekannt.

Preisgeld 
Insgesamt wurde diesmal eine Rekordsumme von 40.750 Pfund Sterling ausgeschüttet, von denen allein 5.000 £ an den Sieger gingen.

Turnierverlauf 
Zum ersten Mal seit der Erstausgabe 1969 wurde das Turnier ausschließlich im K.-o.-System gespielt. Allerdings ermöglichte dies auch die Teilnahme von 16 Spieler, eine neue Rekordzahl. Diese traten ab dem Achtelfinale im K.-o.-System gegeneinander an. Mit Ausnahme des Endspiels im Modus Best of 3 Frames ging jede Partie wieder über einen Frame. Als Schiedsrichter sämtlicher Begegnungen fungierte wieder John Williams.

Finale 
Terry Griffiths nahm erst zum zweiten Mal am Pot Black teil, hatte aber diesmal das Finale erreicht. Dort traf er auf John Spencer, ein Spieler, der bereits an der Erstausgabe 1969 teilgenommen hatte und dreimal den Pot Black hatte gewinnen können. Ein vierter Titel hätte ihn zum alleinigen Rekordsieger gemacht. Doch Griffiths gewann mit 2:1 das Endspiel.

Einzelnachweise 

1984
Billardturnier in Birmingham
Snookerveranstaltung 1984